Charles Beauquier (1833-1916), historien et homme politique français ;
 Pierre Beauquier (1904-1981), homme politique français.